

Geografia 
 Sannes – comune francese nella regione della Provenza-Alpi-Costa Azzurra

Persone 
 Tove Liberg Sannes – ex giocatrice di pallamano norvegese
 Vegard Sannes – ex calciatore norvegese